En Pologne, Dłużyna peut désigner :

 Dłużyna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dłużyna, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Dłużyna, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.